

Patronyme 

 Adrien Proust (1834-1903) père de Marcel, médecin français ;
 Antonin Proust (1832-1905), journaliste et personnalité politique française ; 
 Agnès Proust, comédienne française ;
 Auguste Proust (1852-1921), personnalité politique française ;
 Caroline Proust (1967-), actrice française.
 Christian Proust (1949-), personnalité politique française ;
 Christine Proust, historienne française des mathématiques.
 Daniel Proust (1947-), cycliste professionnel français ;
 Dominique Proust (1950-), astrophysicien et organiste français ;
 Edmond Proust (1894-1956), instituteur, Résistant et membre fondateur de la MAIF ;
  ;
 Franck Proust (1963-), personnalité politique française ;
 Françoise Proust (1947-1998), philosophe française ;
 Frédéric Proust (1963-), comédien et scénariste français ;
 Jacques Proust (1926-2005), professeur de français, spécialiste de Denis Diderot ;
 Jean-Michel Proust (1957-), producteur-animateur de radio et de télévision ;
 Jeanne Weil Proust (1849-1905), épouse d’Adrien Proust, mère de Marcel Proust et de Robert Proust ;
 Jean-Paul Proust (1940-2010), ministre d'État de la Principauté de Monaco ;
 Joëlle Proust (1947-), philosophe française ;
 Joseph Louis Proust (1754-1826), chimiste français ;
 Louis Proust (1878-1959), personnalité politique française ;
 Marcel Proust (1871-1922), écrivain français auteur de la Recherche du temps perdu ;
 Olivier Proust (1948-2003), comédien et auteur français ;
 Paul Proust (1882-1914), personnalité politique française ; 
 Robert Proust (1873-1935), frère de Marcel, chirurgien français ;
 Théodore-Bara Proust (1794-1845), personnalité politique française ;

Pseudonyme 

 Gaspard Proust (1976-), humoriste suisse ;
 La Madeleine Proust, personnage incarné par Laurence Semonin.

Oeuvres 

 Proust (1930), essai de Samuel Beckett ;
 Proust : La cathédrale du temps (1999), monographie de Jean-Yves Tadié.

Autres 
 Questionnaire de Proust (1890), test de personnalité
 Madeleine de Proust, phénomène psychologique
 Proust, cratère à la surface de Mercure